Бакач —  деревня в Дедовичском районе Псковской области, Вязьевская волость
 Бакач — посёлок железнодорожной станции, Дедовичский район, Псковская область, Россия
 Бакач — остановочный пункт Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги